Шайрер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шайрер, Владимир Иванович (род. 1948) — заслуженный тренер Республики Казахстан, мастер спорта СССР.
 Шайрер, Маркус (род. 1987) — австрийский сноубордист, выступающий в параллельных видах и сноубордкроссе.